Plaats in Indonesië
 Karanglo (Cilongok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karanglo (Jatibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Karanglo (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karanglo (Tawangmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karanglo (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java